Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 60 метров с барьерами являлся Паскаль Мартино-Лагард из Франции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 23 легкоатлета.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у мужчин состоялся 3 марта 2017 года. Старт лучше удался действующему чемпиону Паскалю Мартино-Лагарду, но по дистанции его успел нагнать лидер мирового сезона британец Эндрю Поцци. На финише их разделила 0,01 секунды, которая оказалась в пользу представителя Великобритании. Бронзовым призёром с лучшим результатом в году стал 32-летний Петр Свобода.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике